Le Classic du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Kyoto du 12 au .

Kathy Rinaldi remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Harrington, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marianne van der Torre et Nanette Schutte.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classic du Japon
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

1981
Japon
Sport au Japon en 1981
Kyoto
Tennis en octobre 1981